На стадионе «Айброкс» в Глазго произошли две трагедии, унёсшие в общей сложности жизни 93 человек. Трагедии произошли в 1902 и 1971 годах:
Обрушение трибуны на стадионе «Айброкс» (1902)
Давка на стадионе «Айброкс» (1971)